Tschäpe ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Tschäpe (1913–1944), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und Kommunist
 Janaina Tschäpe (* 1973), deutsch-brasilianische Bildende Künstlerin
 Rudolf Tschäpe (1943–2002), deutscher Astrophysiker und Bürgerrechtler

Siehe auch:
 Tschepe
 Schäpe
 Zschäpe